Светла́на Андре́евна Све́тикова (род. 24 ноября 1983, Москва) — российская актриса театра, кино и озвучивания, артистка мюзиклов, эстрадная певица, артист.

Биография 
Родилась 24 ноября 1983 года в городе Москве.

В 4 года стала участницей музыкальной группы «Мультик».

С первого по восьмой класс училась в школе № 1269 с углублённым изучением немецкого языка, потом перешла в школу № 1113 с углублённым изучением музыки и хореографии, которую окончила экстерном. Училась в Московском педагогическом государственном университете. Сдав всего одну сессию, оставила университет ради роли Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». В 2006 году поступила в РАТИ-ГИТИС на факультет эстрадного искусства, однако была отчислена за непосещаемость, так как снималась в фильме «Нас не догонишь».

Окончила Школу Драмы Германа Сидакова.

Карьера

Начало карьеры 
С 4 лет — выступала с детским ансамблем «Мультик» в детском мюзикле «Зоопарк» на сцене Дома культуры «Прожектор».

Исполнила роль Куклы в новогоднем представлении «Щелкунчик» на сцене Дома творчества молодёжи «Перово».

С 6 лет — занималась хореографией в спорткомплексе «Измайлово».

С 8 лет — солистка Московского детского Театра эстрады (МДТЭ) под руководством Валентина Овсянникова, и детской рок-группы «Группа Папы Карло» при театре. В составе группы записала альбом Live in Rock с кавер-версиями хитов мировых рок-групп, гастролировала по России, Крыму и Германии.

С 12 лет — выступала сольно. Её сольным проектом занимался Евгений Иванов (группа «ИВАН-ИВАН»). Победила в конкурсах «Хрустальная капелька», «Бон шансон», «Последний звонок», «Юные таланты Московии», благодаря чему побывала в Турции, Греции, Чехии, Германии, Франции.

В 15 лет — победила в вокальном конкурсе телевизионной программы «50х50».

Работала бэк-вокалисткой, в том числе у Сергея Мелимука.

Семья 
 Отец — Андрей Васильевич — служил в военно-морском флоте, по образованию — инженер, в настоящее время работает художником флорентийской мозаики.
 Мать — Марина Владимировна — до замужества пела в ансамбле, позднее — работала музыкальным работником в детском саду, в настоящее время — домохозяйка.
 Младшая сестра — Наталья.
 Фактический муж — фигурист-акробат Алексей Полищук
 Сын Милан (род. 9 октября 2013)
 Сын Кристиан (род. 24 сентября 2017)

Дуэты с мировыми звёздами 
Пела дуэтом с Демисом Руссосом на Рождественском балу

2004 г. — дважды пела дуэтом с Garou — песня «Sous le vent»

2004 г. — дуэт с группой «Ricchi e Poveri» и Алексеем Глызиным — песня «Sei la sola che amo»

2004 г. и 2006 г. — дуэт с Тото Кутуньо — песня «Soli»

2005 г. — дуэт с Аль Бано — песня «Cos’e l’amore»

2005 г. — дуэт с Риккардо Фольи — песня «Quando sei sola»

2012 г. - дуэт с Мэттом Лораном, одним из исполнителей роли Квазимодо в мюзикле «Notre-Dame de Paris» и SOFIA Symphony Orchestra - песня «The birds they put in cages» (из мюзикла «Notre-Dame de Paris») - https://www.youtube.com/watch?v=iP-qZI1RGWA

Фильмография и роли в театре

Роли в театре 
 1999 г. — мюзикл «Метро»: девочка из детского дома (также, исполняла одну из партий главной героини — арию «Молитва») (Государственный Академический театр «Московская оперетта»).
 2002 г. — мюзикл «Notre Dame de Paris»: Эсмеральда (главная роль) (Государственный Академический театр «Московская оперетта»). В 2009 г. мюзикл некоторое время гастролировал, при поддержке «Musical Trade Company».
 2004 г. — мюзикл «Romeo i Julia» (польская версия Ромео и Джульетты): пела партию Джульетты (Польша).
 2008 г. — рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»: Тереза Звезда (главная роль) (Театр им. А. Рыбникова).
 2009 г. — мюзикл «Кабаре»: Салли Боулз (главная роль) и фройляйн Кост («Musical Trade Company»).
 2009 г. — мюзикл «Ромео и Джульетта» (гастрольная версия): Джульетта (главная роль) («Musical Trade Company»).
 2009—2010 гг. — репетировала главные роли в рок-опере «Юнона и Авось» и мюзикле «Искушение лётчика Маслова».
 2011 г. — мюзикл «Три мушкетёра»: Констанция (главная роль) и Королева («Musical Trade Company»).
 2012 г. — мюзикл «Ледяное сердце»: Королева (главная роль) («Musical Trade Company»)
 2012 г. — мюзикл «Граф Орлов» — запись дэмо (партия Елизаветы)
 2016 г. — театрализованное танцевальное шоу «Танцы и Звёзды» — отрицательная роль и исполнение песен (театр «Золотое кольцо»)
 2016 г. — The Great Gatsby Ballet — исполнение вокальных партий
 2016 г. — мюзикл «Sing! Sing! Sing!» (единичный показ в Градский HALL)

Фильмография 
 2003 — «Трое против всех 2» — Алиса (и исполнение песен)
 2004 — «Подари мне счастье» — Эль (и исполнение песни «Океан» и частичная озвучка Дины)
 2007 — «Нас не догонишь» — Ольга (и саундтрек — песня «Позови меня»)
 2007 — «Глянец» — камео (гостья на показе мод, нет в титрах)
 2007 — «Мечты Алисы» — камео
 2007 — 2008 — «Любовь – не шоу-бизнес» — Женя (и саундтрек — песня «Давай сбежим»)
 2008 — «Любовь – не шоу-бизнес 2» — Женя
 2008 — «Фотограф» — Снежана (в молодости) / Инна, дочь (4 серия) (и исполнение песен «Снежинка» и «Любит кино, чтоб его смотрели» (последняя - совместно с Даниилом Калашником)
 2008 — «Счастливы вместе» — Марго, соперница Светы по боксу (серия «Букины - не разводитесь. Часть 1»)
 2009 — «Операция «Праведник»» — служанка Дьявола
 2011 — «Новогодняя SMS-ка» — Шурочка (и исполнение песен «Александра» (с Олегом Газмановым) и «Песня о снежинке» (совместно с другими артистами))

Участие в проектах

Ледовые проекты И. Авербуха 
 2010 г. — ледовый мюзикл «Огни большого города» — вокальные партии
 2011 г. — ледовое шоу «Город диско» — исполнение песен из мюзикла «Огни большого города»
 2016 г. — ледовый мюзикл «Кармен» — вокальные партии
 2016 г. — ледовый мюзикл «Щелкунчик и Мышиный Король» — вокальные партии
 2019 г. — ледовый мюзикл «Морозко» — вокальные партии, голос Жар Птицы, Рассказчица

Концертные проекты 
 2006 г. — сольная концертная программа «Позови меня»
 2009 г. — концерт солистов мюзиклов «Белые ночи любви»
 С 2010 г. — концертная программа солистов мюзиклов «Мюзикл-шоу» («Musical Trade Company»)

Фотопроекты 
 2006 г. — фотороман «Берегись автомобиля» — Татьяна (главная роль) (опубликован в журнале «Yes! — Звёзды» № 20 ноябрь 2006)
 Фотопроект фотохудожницы Екатерины Рождественской «Частная коллекция» — образ Паулины де Меттерних с картины Дега
 2007 г. — фотороман «За кулисами звёздной жизни. Часть 2» — камео (опубликован в журнале «Yes! — Звёзды» № 25 апрель 2007)
 2008 г. — фотопроект журнала «Атмосфера» «Звёзды родом из детства» — образ Мальвины (опубликован в журнале «Атмосфера», ноябрь 2008)
 2008 г. — фотопроект фотохудожницы Екатерины Рождественской «Pin-up»
 2009 г. — фотопроект фотостудии «V.O.V Studio» «Звёзды в PIN-UPе»
 2010 г. — фотопроект фотохудожницы Екатерины Рождественской «Ассоциации»
 2010 г. — фотовыстывка «Он…» в Киеве — образ Марии Магдалины с фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»
 2010 г. — фотосессия «В стиле княжны Таракановой» в рамках международного женского фестиваля «Femme Fest»: образ княжны Таракановой
 2011 г. — благотворительный фотопроект «Dream Time» — образ для фотографии «Марс»
 2011 г. — специальный фотопроект журнала «ТВ Парк», приуроченный ко Дню Победы, «Великие фильмы о войне» — образ Шуры из фильма «Баллада о солдате» (опубликован в журнале «ТВ Парк» № 19)

ТВ-проекты 
 2002 г. — телеигра «Сто к одному» (приглашённая звезда, в составе команды «Двор Чудес»)
 2002 г. — реалити-шоу «Фабрика звёзд — 1» (приглашённая звезда, в составе мюзикла «Notre Dame de Paris»)
 2003 г. — телеигра «Форт Боярд» в составе команды мюзикла «Notre Dame de Paris» (победили)
 2003 г. — реалити-шоу «Фабрика звёзд — 3» (4 место, полуфиналистка)
 2004-2005 г. — теле-хит-парад «Золотой граммофон» (соведущая Андрея Малахова)
 2004 г. — реалити-шоу «Последний герой. Суперигра: Фабрика против Героев» (3 место, финалистка)
 2005 г. — реалити-шоу «Сердце Африки» (приглашённая звезда)
 2006 г. — спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки. Сезон — 2» (в составе команды «9 рота» — 2 место, и команды «Горячие перцы» — 3 место)
 2007 г. — реалити-шоу «Ребёнок-робот — 2»
 2008 г. — телешоу «Танцы со звёздами. Сезон — 2008» в паре с Александром Бауровым (выбыли восьмыми)
 2010 г. — телешоу «Лёд и пламень» сначала в паре с Сергеем Новицким (выбыли после первого этапа), потом — с Алексеем Тихоновым
 2015 г. — телешоу «Один в один!» (3 сезон)
 2015 г. — телеигра «Сто к одному»
 2016 г. — телешоу «Один в один. Битва сезонов»
 2022 г. — телешоу «Аватар» на НТВ. Судьи так и не смогли угадать кто скрывался под аватаром Мальвины.

Рекламные проекты 
 2004 г. — вместе с другими «фабрикантами» снялась в рекламе кастинга на «Фабрику звёзд — 4».
 2005—2007 гг. — была «лицом» косметической компании «Dikson».
 2010 г. — «лицо» бренда beautycycle компании «Amway» в России.

Другие проекты 
 2000 г. — победитель Первого официального Чемпионата по игре «Крокодил» в составе команды «Ганнибалы»
 2001 г. — в составе мюзикла «Метро» участвовала в концерте Аллы Пугачевой "Рождественские встречи в гостях у «Метро»
 2001, 2003 и 2004 гг. — принимала участие в записи песен рэпера Fist`a «Никогда», «Никогда — 2», «Ангел», «На Голгофу»
 2001 г. — была членом жюри КВН
 2002 г. — выступала в КВН в составе команд «РосНОУ» и «Сборная Москвы „МАМИ“»
 2003 г. — вместе с другими солистами мюзикла «Notre Dame de Paris» выступала на вручении премии «Лица года — 2003»
 2003 г. — вместе с другими солистами мюзикла «Notre Dame de Paris» выступала на юбилейном вечере режиссёра Эльдара Рязанова
 2003 г. — в составе «Фабрики звёзд — 3» выступала на юбилее «Авторского Телевидения» (АТВ)
 2003 г. — в составе «Фабрики звёзд — 3» выступала на вручении премии «Лица года — 2003»
 2003 г. — в составе «Фабрики звёзд — 3» выступала на церемонии вручения премии «ТЭФИ»
 2003 г. — принимала участие в записи диска «Звёзды „Notre Dame“: песни для взрослых» — исполнила песни: «Чао, Бамбино!», «Слова» (дуэт с Гошей Куценко), «Если б не было тебя» (дуэт с Владимиром Дыбским), «История любви» (дуэт с Сергеем Ли), «Где же ты?» (дуэт с Антоном Деровым и Екатериной Масловской), «Любовь» (дуэт с солистами «Notre Dame»), «Новогодняя песня» (дуэт с солистами «Notre Dame»)
 2004 г. — участвовала в Параде невест 2-го Венского бала в Москве
 2004 г. — дала джазовый концерт в Англии совместно с Теоной Контридзе
 2005 г. — выступила в Каннах (Франция)
 2005 г. — вела рубрику «Между нами девочками» (всего вышло 2 выпуска), опубликованную в журнале «Yes! — Звёзды» № 3 июнь 2005 и № 4 июль 2005
 2006 г. — выступала на фестивале «Музыкальное сердце театра»
 2006 г. — выступала на концерте «Всё могут короли», посвящённом 75-летию поэта Леонида Дербенёва, с песней «Гадалка» из фильма «Ах, водевиль, водевиль…»
 2006 г. — выступала на концерте «35 лет „Джентльменам удачи“» с песней «Проснись и пой» из этого фильма
 2007 г. — пела в хоре Андреевского монастыря
 2007 г. — выступала на чемпионате России по баскетболу
 2007 г. — вела мастер-классы «Первое впечатление» и «Постановка танца» в конкурсе компании «Always» «Будь собой, будь звездой! Always» в Турции
 2008 г. — была моделью на «make-up салоне» 30-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
 2008 г. — вместе с Александром Бауровым выступала на чемпионате по танцам «World Class Open Championship Pro-Am 2008»
 2008 г. — выступала на благотворительном концерте в храме Христа Спасителя
 2008 г. — давала мастер-классы детям в Московском детском Театре эстрады (МДТЭ) под руководством Валентина Овсянникова
 2010 г. — в составе мюзикла «Ромео и Джульетта» выступала на Кипре

Озвучивание 
 2006 г. — мультфильм «Русалочка» (озвучка) — Ариэль (главная роль) (голос и вокал) и Ванесса (голос и вокал)
 2008 г. — мультфильм «Русалочка: Начало истории Ариэль» (озвучка) — Ариэль (главная роль) (голос и вокал)
 2009 г. — ледовая сказка «Щелкунчик» — Мари (главная роль) (озвучка)
 2012 г. — новогоднее шоу на воде Марии Киселевой «Зазеркалье» — голос и вокал Ани и Яны
 2013 г. — новогоднее шоу на воде Марии Киселевой «Страна снов» — голос и вокал Мамы и Хранительницы Снов
 2018 г. — мультфильм «Ральф против Интернета» — принцесса Ариэль (голос и вокал)

Саундтреки 
 2002 г. — сериал «Каменская — 2» (фильм 1 «Украденный сон», 1 и 2 серии) — саундтрек — песня «Мой Нотр-Дам» (из мюзикла «Notre Dame de Paris») (дуэт с Вячеславом Петкуном)
 2008 г. — сериал «Гаишники» — саундтрек — песня «Гаишники» (дуэт с группой «Отпетые мошенники»)
 2009 г. — мультфильм «День рождения Алисы» — саундтрек — песни: «День рождения» и «Свет любви»
 2009 г. — опера-фантазия «Мастер и Маргарита» — запись promo-версии арии «Дуэт Мастера и Маргариты» — партия Маргариты, партия Мастера — Дмитрий Харатьян.
 2010 г. — записала гимн для Красноярского «Студенческого IQ-бала» — песню «Весенний бал» (дуэт с Борисом Голиком)
 2010 г. — фильм «Взрослая дочь, или Тест на…» — саундтрек — песня «Дуэт» (дуэт с Александром Маршалом)
 2011 г. — реклама компании мобильной связи «МТС» «Безлимитный Интернет с телефона — „БИТ“» — песня «Песенка Красной Шапочки».
 2013 г. — реклама сока «Pulpy» - исполнение песни (несколько версий, на русском и английском)
 2019 г.. — запись аудиоверсии музыкального спектакля Валентина Овсянникова «Волшебник Изумрудного города» — участие в первой и последней песнях

Эстрадная карьера 
 2004 г. — гастролировала в составе «Фабрики звёзд — 3» (при поддержке «Real Records»)
 2005—2007 гг. — сотрудничала с ПЦ «Братья Гримм». Осенью 2005 г. состоялась презентация дебютного сингла «Не вдвоём» — сингл раздавался всем желающим на специальной автограф-сессии, прошедшей в Москве, но в музыкальных магазинах не продавался. Один из remix`ov песни был записан совместно с DJ Olenev. В теле-хит-параде «Золотой граммофон» песня заняла 4 место по всей России и 2 место — в центральных городах.
 В 2006 г. совместно с show latino «Salsa Boys!» была записана песня «Ламбада». Песня была записана на русском и на испанском языках. Один из ремиксов песни был записан совместно с DJ NiKK, ещё один — совместно с DJ Onegin. Испаноязычная версия песни звучала на радио-станциях Латинской Америки. 2 сентября 2006 г. в Москве в РЦ «Молодая гвардия» прошла презентация концертной программы «Позови меня».
 Осенью 2007 г. должен был выйти дебютный альбом «Позови меня». Он был записан, но записанный материал артистка сочла неподходящим для себя, поэтому альбом не был выпущен и контракт был расторгнут.
 В 2008 г. — сотрудничала с Сергеем Бакинским (группа «СТДК»). В сотрудничестве с ним делала концертную программу и записывала альбом в стиле «клубное латино». Одним из результатов работы стала песня «Вот так мы отдыхали в 2008» (дуэт с Сергеем Бакинским). Но материал также не подошёл артистке, и она расторгла и этот контракт.
 2010—2011 г. — гастролировала в составе шоу «Лёд и Пламень» (в том числе и в Риге)
 В 2012 г. сотрудничала с Андреем Кутиновым, под руководством которого был выпущен клип «Ночь» и еще несколько синглов, после чего сотрудничество было прекращено.
 В 2016 г. совместно с музыкантом Евгением Моляновым создала проект «IVAH». После выпуска трех синглов проект был закрыт, и артистка вернулась к сольной карьере уже под своим именем - https://www.youtube.com/channel/UCzn0r8nU9ILGLDb8yaMVY5g/videos
 Также выступает с сольными концертами.

Видеография 
 2002 г. — Вячеслав Петкун, Александр Голубев, Антон Макарский — «Belle» (в роли Эсмеральды)
 2006 г. — «Разве ты не знаешь?» (сольный клип)
 2007 г. — «Позови меня» (сольный клип)
 2008 г. — «Гаишники» (совместно с группой «Отпетые мошенники»)
 2012г. — «Ночь» (сольный клип)
 2013 г. — участие в клипе группы Milimuk «НЕТ СИГАРЕТ»
 2017 г. — «Буду» (сольный клип, не для показа по тв)
 2020 г. — «Наш Новый год» (совместно с Рагдой Ханиевой, Ярославой Дегтяревой, Кириллом Скрипником, Полиной Богусевич, НОРИСОМ, Артуром Райнисом и Евой Шевченко) - https://www.youtube.com/watch?v=SZagsqsZWQg

Клипы проекта «IVAH» 
2016 г. — «По любви»

2016 г. — «Звезды»

2017 г. — «Плутала»

Награды 
 2001 г. — лауреат премии «Дебют» в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» за роль девочки из детского дома в мюзикле «Метро»
 2002 г. — один из поклонников на 19-летие подарил Светлане сертификат, подтверждающий, что одна из звёзд 19-й величины в созвездии Стрельца носит имя «Светлана Светикова»
 2003 г. — педагогами «Фабрики звёзд — 3» награждена медалью в номинации «За творческий рост»
 2004 г. — лауреат премии журнала «Yes! — Фабрика звёзд» (ныне — «Yes! — Звёзды») в номинации "Самая сексуальная «фабрикантка»
 2004 г. — от одного из спонсоров игры «Последний герой. Суперигра: Фабрика против Героев» получила в подарок золотой кулон в форме кофейного зёрнышка на золотой цепочке
 2005 г. — лауреат премии «Обложка года — 2005» — спецприз «Поющая обложка» за обложку журнала «Цветы»
 2006 г. — лауреат премии «Золотой каблучок» в номинации «За создание образа „Цыганское счастье“ на сцене и на экране»
 2006 г. — её озвучка Ариэль (мультфильм «Русалочка») признана «The Walt Disney Company» одной из лучших в мире
 2007 г. — лауреат премии «Золотой диск» в номинации «Лучший закадровый голос (женский)» за озвучку Ариэль (мультфильм «Русалочка»)
 2008 г. — лауреат премии «Голос Отечества»
 2009 г. — лауреат премии косметической компании «L’Oreal Paris» «Angel Kiss Awards» в номинации «Ангельский голос»
 2012 г. — лауреат премии группы компаний «ADMOS» «Звезда – лучший подарок»
 2012 г. — лауреат премии журнала «XXL» «Very Special»
 2014 г. — заслуженный артист Московского детского Театра Эстрады (МДТЭ) - с 45:20 мин. - https://www.youtube.com/watch?v=pkACxJNjG2I
 2015 г. — лауреат премии «Summer’s Sounds 2015» в номинации «За чувственное лето»

Примечания

Ссылки 
 
 Светлана Светикова в базе данных актеров российского мюзикла
 Instagram
 YouTube 
 Rutube 
 Telegram, 
 VK
 Дзен
 Сингл
 Сайт 

Фабрика звёзд (Россия)